Angoseseli mazzocchii-alemannii är en flockblommig växtart som beskrevs av Emilio Chiovenda. Angoseseli mazzocchii-alemannii ingår i släktet Angoseseli och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
mazzocchii-alemannii